Sumerauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sumerauer, österreichischer Richter
 Florian Sumerauer (* 1988), österreichischer Schauspieler